Kurent je lahko:

 kurent, pustna maska
 Kurent, bajeslovno bitje pri Slovanih
 Kurent, osebno ime
 Kurent, priimek več ljudi v Sloveniji
Kurent, povest Ivana Cankarja